Karl Kahlert ist der Name folgender Personen:

* Karl August Timotheus Kahlert (1807–1864), deutscher Dichter, Literaturhistoriker und Musikkritiker, siehe August Kahlert
 Karl Friedrich Kahlert (1765–1814), deutscher Schriftsteller und Dramatiker